Dámaris o Damaris puede hacer referencia a: 
 Dámaris, nombre propio de mujer, derivado del griego "esposa".
 Damaris Mallma Porras, una cantante peruana de música folclórica.
 Damaris Egurrola, jugadora del Athletic Club de Bilbao. Campeona de Europa sub-17 con la selección española en 2017.
 Damaris Abad Anselmo, más conocida como La Dama hermana de Rasel Abad.